Schlacht bei Lutterberg steht für:

 Schlacht bei Lutterberg (1758)
 Schlacht bei Lutterberg (1762)